Norreys ist der Familienname folgender Personen:

 Henry Norreys (Offizier) (1554–1599), englischer Offizier 
 Henry Norreys, 1. Baron Norreys († 1601), englischer Adliger und Politiker
 John Norreys (auch John Norris, genannt der Schwarze Jack; 1547–1597), englischer Heerführer

Siehe auch
 Norris